Concili de Milà són cadascun d'una sèrie de concilis ecumènics que van tenir lloc a la ciutat de Milà en les següents dates:
 El 345 (condemna de Jotí).
 El 347 (nova condemna de Jotí).
 El 355 (causa de Sant Atanasi d'Alexandria).
 El 389 (condemna de Jovià).
 El 451 (contra el Concili d'Efes).
 El 680 (contra els monofisites).
 El 1060, 1098, 1117 i 1287 (tots per reformes eclesiàstiques)

Referències